William Bradford (1590-1657) – governatore statunitense, tra i primi della Colonia di Plymouth
William Bradford (1729-1808) – politico statunitense, senatore e vice governatore del Rhode Island
William Bradford (1755-1795) – secondo procuratore generale degli Stati Uniti
William Bradford (1823-1892) – pittore statunitense
William Bradford (1663-1752) – pittore inglese
William Bradford (1719-1791) – soldato ed editore statunitense
William Bradford (1905-1959) – direttore della fotografia statunitense
William Bradford Shockley (1910-1989) – fisico statunitense